Верхний Мост — село в Порховском районе Псковской области России. Является административным центром сельского поселения «Верхнемостская волость».

Верхний Мост находится на реке Черёха, приблизительно в 100 километрах от города Пскова и в 59 км к юго-западу от города Порхова, высота над уровнем моря 62 м.

История 
В Писцовых Книгах 1585-87 гг.. Погост Верхний Мост означен центром Верхнемоской Рожнитцкой засады.

Инфраструктура 
Функционирует средняя школа, детсад, есть магазин, клуб, библиотека, музей, бензозаправка, лесопилка, медицинский пункт, отделение Почты России, Сбербанка.

В селе находится памятник архитектуры — Церковь Николая Чудотворца XVII века постройки, ныне действующая.

Примечания

Ссылки 
 Церковь Николая Чудотворца в селе Верхний Мост
 Карта Порховского района.
 

Населённые пункты Порховского района